Saxl je příjmení patřící více osobám:

 Ivan Saxl (1936–2009) – český matematik a fyzik
 Jindřich Saxl (1893–1942) – český dopravní inženýr a odbojář
 Miloš Saxl (1921–1992) – český historik umění